Роман Валерьевич Злотников (род. 13 мая 1963, г. Саров) — российский писатель, пишущий в жанре научной фантастики и фэнтези.

Биография 
Родился 13 мая 1963 года в Арзамасе-16 (ныне г. Саров). Вырос в Обнинске, окончил школу № 4. В то же время школу № 4 окончил будущий поэт и автор-исполнитель Михаил Щербаков.

В 1984 окончил Саратовское высшее военное командное училище войск МВД СССР, служил в войсках МВД. В 1986 году женился. В 1987 родилась дочь Ольга. В 1992 в связи с сокращением штатов, в звании капитана, перевелся в Обнинский филиал ВИПК работников МВД РФ, где преподавал стрельбу (огневая подготовка и тактика огневого контакта) и психологию (психология толпы, психология конфликта и т. д.) до 2004 года. Имеет опубликованные научные работы, участвовал в научных конференциях. В 1993 году родился сын Иван.

С 1998 года пишет фантастические книги, дебютировав космической оперой «Шпаги над звёздами». Прославился как мастер фантастического боевика. К 2013 году книги Злотникова изданы суммарным тиражом около 10 миллионов экземпляров. Большая часть книг издана издательством «Армада» («Альфа-книга»). Некоторые книги издавались в издательствах «Олма», «Лениздат», «Эксмо», «Азбука», «Рипол-классик». С 2010 активно сотрудничает с издательством «АСТ».

Имеет звание полковника милиции. Среди прочего занимался разработкой концепций и текстового наполнения веб-сайтов, разработкой рекламных материалов.

С 2020 года член Центрального совета партии «Новые люди».

Награды и премии 
Автор удостоен ряда российский наград за свои проведения.
Электронная букваПремия учреждена в 2010 компанией ЛитРес за электронные издания. Присуждается по результатам продаж книг на ЛитРесе.

 2010 — Звание «Самый популярный автор Рунета».
 2010 — Премия «Бестселлер года» за книгу «Маневры неудачников» (2010, соавтор — С. Мусаниф).
 2010 — Премия «Самая популярная фантастическая книга» за книгу «Маневры неудачников» (2010, соавтор — С. Мусаниф).

См. также 
 Библиография Романа Злотникова

Примечания

Литература 
Дополнительное чтение

Ссылки 

 Официальный сайт писателя
 Видеоканал на Youtube
 Страница Романа Валерьевич Злотникова на сайте издательства «Альфа-книга»
 Страница Романа Злотникова на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Роман Злотников. Биография, творчество. 
 На сайте RusF
 Роман Злотников в «Точке отсчёта» на «Живом ТВ»
 Все книги по сериям

Писатели России XX века
Писатели-фантасты России
Кавалеры «Ордена рыцарей фантастики»
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся 13 мая
Родившиеся в Сарове
Писатели Обнинска
Члены партии Новые люди